Dawid Bril (ur. 21 czerwca 1994 w Jedliczu) – polski biegacz narciarski, zawodnik klubu AZS-AWF Katowice.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Dawid Bril pojawił się 8 stycznia 2011 roku podczas zawodów Slavic Cup w Wiśle w sprincie stylem klasycznym, gdzie zajął 10. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 18 stycznia 2014 roku, podczas zawodów w Szklarskiej Porębie w sprincie stylem dowolnym, gdzie zajął 63. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.

Osiągnięcia

Uniwersjada

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994
Biegacze narciarscy AZS-AWF Katowice